Загряжские (Загрязские, Загряские) — древний русский дворянский род.

При подаче документов (05 июня 1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Загряжских, три царские грамоты (1570—1580), вотчинная жалованная грамота (1623) на вотчину в Калужском уезде и память из Посольского приказа в Палату родословных дел с выпиской из посольских книг о посольских службах Загряжских (1492—1553).

Род внесён в VI часть родословных книг Калужской, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской, Херсонской и Ярославской губерний.

Происхождение и история рода 
К великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, выехал из Золотой Орды  «мужа честна, свойственник царя Ордынского»,  именем Исахар (Исахан), а по крещению названный Гавриилом, был он при великом князе «ближним человеком», пожалован вотчинами близ Вереи и Боровска, великий князь выдал за него свою двоюродную сестру по матери. Сын их Антон Гаврилович служил наместником можайским и великий князь Василий Дмитриевич повелел писаться ему Загряжским.

Достоверная история рода начинается с нескольких братьев Загряжских, которые выполняли дипломатические поручения Ивана III и его сына Василия III. В XVI—XVII веках многие Загряжские служили воеводами и стольниками.

Генерал-аншеф Артемий Загряжский (1675—1754) командовал войсками в Воронежской губернии. Его сын Александр (1716-86), взяв в жёны внучку гетмана П. Дорошенко, унаследовал принадлежавшее ему село Ярополец, где выстроил одну из лучших усадеб Подмосковья. В екатерининское время Загряжские обладали положением в обществе благодаря родству (по матери) с князем Потёмкиным.

Вероятно, что от этого рода отделились 2 ветви Загряжских;

 Загряжский Фёдор — алатарский рейтар, жил во 2-й половине XVII столетия, женат на Коровиной, их сын Иван Фёдорович переведён рейтаром в Смоленск (1690). Эта ветвь внесена в дворянскую родословную книгу Смоленской губернии.
 Загряжский Иван Семёнович. Его сын Пётр Иванович (1749-1818) отставной гвардии капитан-поручик, назначен директором Пахринского конного завода и членом Конской экспедиции с чином коллежский советник (1799), действительный статский советник, шталмейстер и директор пяти дворцовых конских заводов (31 октября 1799).

Описание гербов 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение двух печатей с гербами представителей рода Загряжских:

 Герб генерал-поручика, попечителя Императорского воспитательного дома в С-Петербурге Александра Артемьевича Загряжского (1716—1786): в золотом поле щита, имеющего овальную форму, изображено, вертикально, поочерёдно: жёлтые — саадак с луком, колчан со стрелами, курительница. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом с шейным клейнодом. Нашлемник: три страусовых пера. Щитодержатели: справа — золотой лев, а слева — гриф. Вокруг щита орденская лента с орденом Святого Андрея Первозванного, и два орденских креста на лентах. Вокруг щита военная арматура в виде пушек и знамён.
 Герб гвардии секунд-майора Николая Артемьевича Загряжского (1729—1792) женатого на княжне Анастасии Михайловне Голицыной: в золотом поле щита, имеющим овальную форму изображены, вертикально, поочерёдно: желтые — саадак с луком, колчан со стрелами и курительница. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом без шейного клейнода. Нашлемник: пять страусовых пера. Щитодержатели: два чёрных медведя, стоящие на постаменте в виде фигурной виньетки и мордами обращенные друг от друга.

Известные представители 

 Загряжский Давыд Антоньевич — жил в правление Ивана III Васильевича.
 Григорий Юрьевич - († 1498) Погребен в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве
Дмитрий Данилович  — посол в Литву (1493 и 1503), к великому магистру тевтонского ордена.
Фёдор Давыдович Мосол — сын боярский, сопровождал в Литву великую княжну Елену Иоанновну (1495).
Дмитрий Давыдович († 1518), «ближний человек», посол в Литву (1493, 1500, 1503) и к великому магистру Тевтонского ордена Альбрехту (1517), волоцкой князь Фёдор Борисович завещал ему «чалого иноходца» (1513).
Даниил Дмитриевич († 1537)— посол в Крым (1535), перестраивал и укреплял Великий Устюг (1536).
Григорий Иванович — дьяк, послан в Новгород с повелением поставить деревянный город на Софийской стороне (весна 1534), воевода в Полоцком походе (1551).
Григорий Михайлович и Григорий Фёдорович — воеводы в Казанском (1544) и Полоцком (1551) походах.
Кондратий Иванович — воевода в Полоцком походе (1551).
Фёдор Дмитриевич († 1561) — боровский сын боярский, участник Казанского похода (1552), посол в Крым (1556).
Игнатий Тимофеевич (уп. 1570) — боровский сын боярский, пожалован поместьем в Московском уезде (1550), посол к ногаям (1555), полковой воевода в Серпухове (1556), Мценске и Курмыше, полковой голова в Ливонском походе (1559), наместник в Мценске (1569).
Афанасий Фёдорович — рында у саадака в походе (1550), подписался в приговоре думы боярской о войне с Польшей (02 июля 1566), полковой голова в походе (1576), воевода в Торопце и Чернигове.
Злоба Фёдорович — осадный голова в Черни (1572-1576).
Загряжский Ефрем Иванович Томило — 2-й воевода в Кокенаусе (1577), Рязани (1582).
Алексей — воевода в Лухе (1602).
Андрей — воевода в Стародубе-Северском (1602).
Иов Игнатьевич — воевода в Осколе (1604) и Путивле (1605).
Алексей Фёдорович († 1617) — воевода в Верхотурье (1600-1601), Рыльске (1602), Деревянном городе на Москве у  Арбатских ворот по Никитские ворота (1609), Рыльске и Лухе (1615-1616), объезжий голова в Москве (1617).
Загряжский Пётр Иванович — воевода в Пелыме, Курмыше, Царёво-Санчурске, Устюжне-Железнопольской (1613).
Пётр Алексеевич (уп. 1640) — стольник, окольничий и воевода в Коломне (1626-1627), воевода передового полка в Михайлове (1636).
Григорий Алексеевич Саврас — воевода в Большом полку в Туле и Боровске (1616-1617), воевода передового полка в Дедилове (1620), воевода Тобольске (1629-1631), участник походов (1632-1633), принял постриг (1634).
Андрей Иванович — воевода в Белёве (1621-1622), Стародубе, Вязьме (1641-1642), Новгороде-Северском.
Александр Владимирович — дворянин московский (1629-56), делал острог в Москве (1633), воевода в Можайске и Зарайске (1651).
Кирилл Александрович — дворянин московский (1636-1688), воевода в Осколе (1654),  Короче (1655-1656), Прилуках 1668), Тюмени и Томске (1673-1676).
Григорий Афанасьевич — воевода в Сапожке (1626), Себеже, Перми (1641), Соликамске (1642), Алатыре (1644-1647), объезжий голова в Москве.
Иван Афанасьевич Полосуха († 1642) — воевода в Волокаламске (1616-1619), Романове на Волге (1620), Юрьевце (1623), Брянске (1624), Севске (1638-1641), Можайске.
Загряжский Яков Иванович — дворянин московский, воевода в Чаронде, судья Земского и Каменного приказов.
Максим Григорьевич — стольник (1640-1671).
Иван Иевлевич († 1662) — воевода в Арзамасе (1640-1641), Одоеве, Вязьме (1647-1649), Смоленске (1655-1656 и 1659), осадный голова в Чернигове (1660-1662).
Дмитрий Иванович — дворянин московский, воевода в Можайске (1645-1647).
Яков Петрович — помещик Романовского уезда (1619), стряпчий с платьем (1627), голова у ставления сторожей в Польском походе (1654-1656), воевода в Угличе (1645 и 1664-1665), пристав у цесарских послов (1662).
Никита Григорьевич — голова у наряда в польском походе (1654-1656), воевода в Ерошине (1661-1662).
Владимир Игнатьевич — воевода в Великом Устюге.
Кондратий — стольник, воевода в Галиче (1664-1665).
Даниил Григорьевич — стольник и полковник, воевода в Красноярске (1677-1679).
Илья Дмитриевич — воевода на Белоозере (1679-1681).
Адриан Кириллович († 1683) — стольник.
Павел Фёдорович — ротмистр у стольников в Азовском походе (1696).
Степан Семёнович — стольник и поручик у стольников в Азовском походе (1696).
Дмитрий Данилович — государев стольник и хорунжий у стольников в Азовском походе (1696).

 Екатерина Петровна — жена графа Алексея Ивановича Зотова.
Михаил Петрович (1770—1836) — секунд-майор, автор записок о военной службе.
Екатерина Александровна (1798—1881) — известная красавица, жена генерала Е. Н. Тимашева

 
 Степан Адрианович († 1712) — стольник, женат на Дарье Ивановне Желтухиной.
 Борис Степанович (1703-1757) — капитан 2-го ранга, женат на Анастасии Ивановне Голохвастовой.
Александр Михайлович (1797—1883) — симбирский гражданский губернатор, тайный советник.
 Елизавета Александровна (1823-1898) — жена Льва Сергеевича Пушкина, брата поэта.
 Семён Адрианович — стольник (1676), воевода в Кай-городке (1678), капитан (1710), майор (1737, женат на Анне Ивановне Бегичевой.
 Иван Семёнович — капитан, женат на Феодосии Романовне Тургеневой.
Пётр Иванович (1749—1818) — действительный статский советник, шталмейстер, директор дворцовых конских заводов.
Пётр Петрович (1778—1849) — генерал-лейтенант, женат на баронессе Елизавете Карловне Врангель.

 Фёдор Александрович — убит на службе.

 Григорий Фёдорович — стольник (1686); о его потомстве см. разделом ниже

Загряжские из Кариана 

У стольника Григория Фёдоровича Загряжского (см. выше) был сын, от которого происходит наиболее богатая и знатная ветвь рода Загряжских, владевшая имениями Загрядчина (Кариан) в Тамбовской губернии и Ярополец в Московской губернии:

 Артемий Григорьевич (1675—1754) — генерал-аншеф, казанский губернатор; женат на кнж. Анастасии Борисовне Барятинской
 Мария Артемьевна (1722-84), в 1-м браке за поручиком А. В. Исленьевым, во 2-м браке за бароном А. Г. Строгановым
 Николай Артемьевич (1729—1788) — гвардии секунд-майор; женат на кнж. Анастасии Михайловне Голицыной
 Александр Артемьевич (1716-86) — генерал-поручик, попечитель петербургского Воспитательного дома, устроитель усадьбы Ярополец; женат на Екатерине Александровне Дорошенко
 Екатерина Александровна, жена графа А. В. Салтыкова
 Елизавета Александровна (1746—1831), жена барона А. Н. Строганова
 Борис Александрович (1742—1808) — капитан-поручик Измайловского полка, генерал-майор, волоколамский уездный предводитель; женат на Софье Николаевне Чоглоковой
 Николай Александрович (1746—1821) — действительный тайный советник, обер-шенк; женат на графине Наталье Кирилловне Разумовской
 Иван Александрович (1749—1807) — генерал-поручик, владелец усадьбы Кариан; женат на Александре Степановне Алексеевой
 Александр Иванович (1772—1813) — действительный камергер, крёстный отец Н. Н. Пушкиной
 Софья Ивановна (1778—1851), жена графа Франсуа Ксавье де Местра
 Екатерина Ивановна (1779—1842), фрейлина, крёстная мать детей А. С. Пушкина
 Наталья Ивановна (1785—1848), дочь от незаконного брака отца с баронессой Ульрикой фон Поссе, фрейлина, жена фабриканта Н. А. Гончарова, мать Натальи Пушкиной-Ланской

См. также 
 Загряжский, Яков Петрович — русский государственный и военный деятель середины XVII века.

Примечания

Источники 
 
 Вадим Старк. Жизнь с поэтом: Наталья Николаевна Пушкина. Том 2. Вита Нова, 2006. ISBN 9785938980877.
 
 
 Покасов В. П., Майоров М. В. Дворянский род Загряжских на Калужских землях 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы